El término Alavés puede hacer referencia a:
Deportivo Alavés, equipo de fútbol de Vitoria que actualmente disputa la Primera División.
 Deportivo Alavés "B", es el equipo filial de fútbol del Deportivo Alavés.
 Deportivo Alavés "C", es el segundo filial del Deportivo Alavés.
Alavés, una localidad española perteneciente al municipio de Sabiñánigo, en Huesca; o a
Alavés, gentilicio de la provincia de Álava.
Alavés, relativo o perteneciente a la provincia de Álava.